Moose Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moose Lake Township (Beltrami County, Minnesota)
 Moose Lake Township (Carlton County, Minnesota)
 Moose Lake Township (Cass County, Minnesota)